

Cinema 
Invictus - L'invincibile (Invictus) – film del 2009 diretto da Clint Eastwood

Letteratura 
Invictus  – poemetto di William Ernest Henley del 1875
L'armata invincibile (Invictus) – romanzo di Simon Scarrow del 2016

Musica 
Invictus  – album dei Virgin Steele del 1998
Invictus (Iconoclast III)  – album degli Heaven Shall Burn del 2008

Storia 
Invictus  – titolo assegnato a vari imperatori romani, dal significato di non vinto, invincibile.

Altro 
Invictus maneo  – locuzione latina